Serie B2 2020-2021 – edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2020-2021 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2020-2021 – gironi D-E-F dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2020-2021 – gironi G-H-I dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie B2 2020-2021 – gironi L-M-N dell'edizione del campionato di pallavolo femminile italiano